August Storck, een Duitse producent van snoep en koek
 Storck Bicycle, een Duitse fietsenfabrikant

Personen 
 Abraham Storck, een Nederlandse kunstschilder (1644-1708)
 Jacobus Storck, een Nederlandse kunstschilder (1641-1692)
 Bernd Storck, een Duitse voetbalcoach
 Henri Storck, een Belgische filmregisseur (1907-1999)
 Cecilia Cuțescu-Storck, een Roemeense kunstschilderes (1879-1969)
 Frederic Storck, een Roemeense beeldhouwer (1872-1942)

Zie ook 

 Stork (doorverwijspagina)
 Storch (doorverwijspagina)